Walthall (Mississippi)
Condado de Walthall

Desambiguações de topônimos